Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 231 dans le monde.

 Route fédérale 231 en Allemagne
 Route nationale 231 en Argentine
 Route 231 au Québec, Canada
 Route 231 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 231 en Finlande
 Route européenne 231 aux Pays-Bas
 Route régionale 231 en Slovénie